Mycielski peut faire référence à : 
 Jan Mycielski (né en 1932), mathématicien polono-américain.
 Graphe de Mycielski, en théorie des graphes.
 Suite d'Ehrenfeucht-Mycielski, en combinatoire des mots.
 Michel Mycielski (1799-1849), général de brigade polonais.